Le mot gendarme (étymologiquement « les gens d'arme ») peut désigner :

Nom commun

Art militaire 
 un gendarme est un militaire qui appartenait à une compagnie de la Gendarmerie de France, sans rapport avec le corps de la Maréchaussée ;
 un gendarme est un militaire mais également un grade de la  ;
 gendarme-adjoint est un grade militaire de la Gendarmerie nationale.

Autres 
Le terme est également employé :
 en biologie, un gendarme est une espèce de punaise ;
 en charcuterie, un gendarme est un type de saucisse sèche généralement vendue par paire ;
 en gastronomie, un gendarme est aussi un hareng saur ;
 en mathématiques, le théorème des gendarmes, évoquant un voleur encadré par deux gendarmes, porte sur la limite d'une fonction encadrée par deux autres fonctions ;
 dans le domaine des transports, un gendarme couché est un type de ralentisseur ;
 en diamanterie, un gendarme est une tache ou fêlure qui se trouve parfois dans un diamant et en diminue le prix ;
 en géographie physique, un gendarme est un pilier ou bloc isolé, sur l’arête d’une montagne ;
 en voile, un gendarme est un fil cassé sur un câble métallique (étai, hauban, drisse).

Nom propre

Patronyme 

 Jean-Baptiste Gendarme (né en 1978), écrivain.
 Jean-Nicolas Gendarme (né en 1769, mort en 1845), est un maître de forges français.
 René Gendarme (né le  à Charleville, mort le ) est un économiste français

Toponyme 
 Drève des Gendarmes à Uccle, en Belgique

Titres

Livres 
 dans le domaine de l'édition, Les Gendarmes est une bande dessinée humoristique.

Cinéma 
 Gendarmes et Voleurs (Guardie e ladri) est un film italien de Mario Monicelli et Steno sorti en 1951.
 L'acteur français Louis de Funès a interprété le rôle du gendarme dans une série de films humoristiques tournés entre 1964 et 1982 :
 Le Gendarme de Saint-Tropez
 Le Gendarme à New York
 Le gendarme se marie
 Le Gendarme en balade
 Le Gendarme et les Extra-terrestres
 Le Gendarme et les Gendarmettes

Références

Voir aussi 
 en sport, Les Gendarmes et les Voleurs de Temps est une course nature qui a lieu tous les ans à Ambazac.

Patronyme français